Smiley puede referirse a:

Cultura popular 
 Smiley, representación esquemática (emoticón) de una cara sonriente, generalmente coloreada de amarillo, y que representa y sugiere la amistad.

Topónimos 
 Smiley, pueblo de Saskatchewan, en Canadá.

 Smiley, ciudad de Texas, Estados Unidos.
 Smiley, municipio en Minnesota, Estados Unidos.

Personas 
 Smiley Burnette (1911-1967), intérprete de música country, así como actor de filmes de género western.
 Gordon Eugene Smiley (1946-1982), piloto estadounidense de automovilismo.
 Jane Smiley (1949-), novelista estadounidense.
 Steve "Smiley" Barnard (1971-), baterista inglés.

Personajes de ficción 
 George Smiley, personaje en 7 novelas de espionaje de John le Carré.

Cine y televisión 
 Smiley, filme australiano de 1956.
 Smiley, filme estadounidense de 2012.
 Smiley Face, comedia estrenada en el 2007, y dirigida por Gregg Araki.
 Smiley, comedia romántica española estrenada en 2022 por Netflix, protagonizada por Carlos Cuevas y Miki Esparbé.

Música 
 Smiley, también conocido como Tavis Nedd (1980-), cantante reggae nacido en Aruba.
 Smiley, también conocido como Andrei Tiberiu Maria (1983-), cantante rumano.
 Smiley Smile, álbum de estudio (1967).
 Michigan & Smiley, dúo jamaicano de reggae y dancehall.

Wikipedia 
 Plantilla:Smiley, sirve para mostrar imágenes de smileys.

Referencias